Åbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Åbergstjärnen, Härjedalen, sjö i Bergs kommun,  (22,3 ha)
Stor-Åbergstjärnen, sjö i Vindelns kommun,  (7,46 ha)
Åbergstjärnen (Lycksele socken, Lappland, 719761-159647), sjö i Lycksele kommun,  (9,14 ha)
Åbergstjärnen (Lycksele socken, Lappland, 720358-160307), sjö i Lycksele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn